Schenck ist der Name von:
 Schenck (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schenck Process, deutsches Unternehmen der Mess- und Verfahrenstechnik
 Carl Schenck AG, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Schenck Rotec, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Schenck Peak, Berg auf der Rothschild-Insel, Antarktis
 Schenck von Grafenberg
 Schenck von Tautenburg
 Schenck zu Schweinsberg

Siehe auch:
 Schenk